Królestwo pod piaskiem – dwudziesty szósty tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 2001 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydał go w 2002 roku Egmont Polska.

Album zasadniczo stanowi zamkniętą historię, jednak jego końcówka może być już uważana za wstęp do cyklu „Barbarzyńca”, rozpoczynającego się wraz z następnym albumem o tym tytule.

Streszczenie 
Thorgal podróżuje z Aaricią, Jolanem oraz Louve po południowych pustynnych, odludnych terenach w poszukiwaniu wymarzonego miejsca do osiedlenia się. Za namową swojej żony zamierza znów skierować się w stronę rodzinnego Northlandu, kiedy ich banicja została za sprawą Gunnara odwołana. Chryzjos i Tiago, wysłannicy kontrarchy, spaliwszy łódź wikinga, zwabiają go i jego rodzinę do oazy w sercu pustyni. W drodze poprzez wydmy Tiago ratuje życie Louve, ujawniając przy tym swoje nadzwyczajne pochodzenie. Sargon ma zamierzenia wobec Thorgala w realizowaniu planu przywrócenia świetności gwiezdnemu ludowi, wywodzącemu się od Atlantów. Dzięki użyciu introspektora, poznając przeszłość bohaterów, chce wykorzystać zdobytą wiedzę do podboju ludzkości przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki i podaniu za zstępujących z niebios bogów. Siostra Tiago, imieniem Ilenia, wyjawia Thorgalowi w ruinach miasta gwiezdnego ludu prawdziwą naturę kontrarchy - Sargona - oraz spisek na wahadłowcu, jakim było zabicie jej ojca, Alcjora, dowódcy statku. Thorgal nie wykazuje zainteresowania współpracą z okrutnikiem, więc z pomocą Ileni oraz jej ukochanego, Chryzjosa, podejmują się wyzwania wyswobodzenia Aarici, Jolana i Louve. Sargon ubiega tę heroiczną próbę i skazuje rodzinę wikinga na karę umieszczenia w labiryncie, gdzie przedtem umieścił Tiago, którego od dłuższego czasu próbował się pozbyć. Kontrarcha ma zamiar przedłużenia swojego rodu dzięki Ileni, ta jednak umyka ochroniarzowi Sargona, Orchiasowi, i wkracza do labiryntu za Thorgalem. Pracując zespołowo, skazańcy znajdują wyjście z podziemnej plątaniny korytarzy, wydostając na powierzchnię królestwa pod piaskiem. Chryzjos postanawia odkupić wszelkie swoje błędy z przeszłości, toteż przypłaca życiem przerwanie podbojowego lotu Sargona, Orchiasa wraz z im poddaną załogą. Thorgal, Aaricia, Louve, Tiago oraz Ilenia opuszczają oazę usytuowaną u stóp wulkanu.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Recenzja w Gildii Komiksu

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a